Бронислава, до монашества — Бронислава Одровонж () — католическая блаженная, монахиня женского монашеского ордена норбертанок. Покровительница Польского королевства, Опольской епархии и сирот.

Биография 
Бронислава родилась около 1200 года в семье Станислава Одровонжа Прандоты и Анны из рода Гриффитов-Яксов. Бронислава была родственницей доминиканца святого Яцека Одровонжа. В возрасте 16 лет Бронислава вступила в женский монашеский орден норбертанок, монастырь которых находился в Звежинце.

В 1241 году во время нападения татар на Краков Бронислава скрывалась в окрестностях населённого пункта Беляны. Позднее она ушла в отшельничество на холме Сикорник возле Кракова, где скончалась 29 августа 1259 года.

Прославление 
Вскоре после смерти Брониславы её почитание стало распространяться в Польше. 23 августа 1839 года Римский папа Григорий XVI причислил Брониславу к лику блаженных.

В иконографии блаженная Бронислава изображается в белом хабите с чёрным велоном. Часто изображается её видение, в котором она видит как Иисус Христос вводит святого Яцека Ондровонжа на небеса. Атрибутом блаженной Брониславы является лилия.
Мощи блаженной Брониславы хранятся в церкви норбертанок в Кракове.

День памяти в Католической церкви — 1 сентября.

Память 
 В Кракове возле кургана Костюшко находится часовня блаженной Брониславы.

Литература 
 Bożena Mazur: Poczet świętych i błogosławionych. Poznań: Publicat, 2005, s. 86. ISBN 83-245-0187-8.
 Henryk Fros SJ, Franciszek Sowa: Księga imion i świętych. T. 6: W-Z. Kraków: WAM, Księża Jezuici, 2007, стр. 606. ISBN 978-83-7318-736-8.
 Mieczysław Niwiński: Bronisława, Polski Słownik Biograficzny. T. 2, Polska Akademia Umiejętności — Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1936, стр. 473. Репринт: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1989, ISBN 8304032910

Ссылки 
 Биография 

Католические блаженные
Святые по алфавиту
Святые Польши
Христианские святые XIII века
Католические монахини Польши